Název Smolník má více významů:

sídlo
 Smolník (okres Gelnica) – obec na Slovensku v okrese Gelnica

vodní tok
 Smolník (přítok Cirochy) – pravostranný přítok Cirochy na Slovensku v okrese Snina
 Smolník (přítok Hnilce) – pravostranný přítok Hnilce na Slovensku v okrese Gelnica

Související články 
 Smolnik